Les Anchiornithidae (anchiornithidés en français) constituent une famille de petits dinosaures à plumes, définie comme regroupant tous les théropodes maniraptoriens qui sont plus étroitement apparentés à Anchiornis huxleyi qu'à Passer domesticus (le moineau domestique), Archaeopteryx lithographica, Dromaeosaurus albertensis, Troodon formosus ou Oviraptor philoceratops.

Ce taxon a été créé en 2017 par C. Foth et Oliver Rauhut lors de la redescription du spécimen dArchaeopteryx de Haarlem reclassé comme un Maniraptora d'un nouveau genre (Ostromia). Le genre type est Anchiornis .

Il est considéré par ses inventeurs comme étant peut-être le plus ancien et le plus basal taxon du clade des Avialae.

Les anchiornithidés ont vécu du début de lOxfordien (Jurassique supérieur) jusqu'à la fin du Barrémien (Crétacé inférieur), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Classification 

Un proche équivalent de ce clade, les Anchiornithinae, érigé par Xing Xu et ses collègues en 2016, a été considéré comme une sous-famille. Cette sous-famille a été rattachée soit aux Troodontidae, soit aux Archaeopterygidae, soit considérée comme un clade d'Avialae. 

Andrea Cau et ses collègues en 2017, lors de la description d'un nouveau genre de Dromaeosauridae, Halszkaraptor, ont conduit une large analyse phylogénétique des maniraptoriens confirmant la validité de la famille des anchiornithidés en position basale des Avialae.

Le cladogramme suivant montre la position phylogénétique des anchiornithidés parmi les Avialae et les genres qui lui sont rattachés, à l'exception du genre Ostromia décrit postérieurement :

Voir aussi 
 Pennaraptora
 Anchiornis

Notes et références

Références 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Paravien préhistorique (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2017